Oʻzbekiston PFL (2005) – 14. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytuł obroniła drużyna Paxtakor Taszkent. Tytuł króla strzelców zdobył Anvar Soliyev, który w barwach klubu Paxtakor Taszkent strzelił 29 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie

Zobacz też 
 Oʻzbekiston PFL

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2005 w piłce nożnej
2005 w Uzbekistanie